Râul Sterminos se poate referi la:

 Sterminos - unul din cele două brațe care formează râul Negoiu
 Sterminos - afluent al Jiului de Est
 Sterminos - afluent al Jiului de Vest